Calcar peut avoir deux significations:

Anatomie 
Calcar : nom latin signifiant éperon ou ergot. Ce terme est utilisé en anatomie pour désigner certaines structures d'aspect proéminent :

Calcar avis (littéralement ergot d'oiseau) ou ergot de Morand : une voussure produite à l'intérieur de la corne occipitale du ventricule latéral du cerveau par le repli  de la scissure calcarine (laquelle lui doit son nom).
 Le calcar des chiroptères  : un éperon cartilagineux à la face interne du tibia, sur lequel vient prendre attache la membrane interfémorale.

Toponyme  et patronyme 
Calcar : forme  latinisée du nom de la ville allemande de Kalkar dans le duché de Clèves. Cette forme se retrouve dans le nom de plusieurs personnes originaires de cette ville :
 Henri Eger de Calcar ou 'Heinrich Eger von Kalkar (1328-1408), moine chartreux allemand
 Jan van Calcar (1499-1545), peintre italien de la Renaissance d'origine allemande

Calcar est aussi le nom d'un canton du Québec.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme